Суд Пила́та — описанный в Евангелиях суд римского префекта Иудеи Понтия Пилата над Иисусом Христом. Суд Пилата входит в число Страстей Христовых. Согласно Евангелию от Иоанна, суд происходил на месте, называемом Лифостротон, или по-еврейски — Гаввафа ().

Евангельское повествование 

Описание суда Пилата над Иисусом приводится у всех четырёх евангелистов:

Иисус Христос на суде Понтия Пилата 
Иудейские первосвященники, осудив Иисуса Христа на смерть, не могли сами привести приговор в исполнение без его утверждения римским наместником. Как повествуют евангелисты, они после ночного суда над Христом привели его утром к Пилату в преторию, но сами не вошли в неё, «чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху».

По свидетельству всех евангелистов, основной вопрос, который Пилат задал Иисусу, был: «Ты Царь Иудейский?». Этот вопрос был обусловлен тем, что реальное притязание на власть в качестве Царя Иудейского, согласно римским законам, квалифицировалось как опасное преступление. Ответом на этот вопрос стали слова Христа — «ты говоришь», что можно рассматривать как положительный ответ, так как в еврейской речи словосочетание «ты сказал» имеет положительно-констативный смысл. Дав такой ответ, Иисус подчеркнул, что он не только по родословию имеет царское происхождение, но и как Бог имеет власть над всеми царствами. Наиболее подробный диалог Иисуса Христа и Пилата приводится в Евангелии от Иоанна (см. цитату выше).

Евангелист Матфей сообщает, что во время суда над Иисусом жена Пилата послала к нему слугу сказать: «не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (Мф. 27:19). Согласно апокрифам, жену Пилата звали Клавдия Прокула, и она позднее стала христианкой. В греческих и коптских церквях она причислена к лику святых, её память совершается 9 ноября (27 октября по старому стилю).

Иисус Христос на суде Ирода Антипы 

О приведении Иисуса к Ироду Антипе сообщает только евангелист Лука. Пилат, узнав, что Иисус  из области Иродовой, послал Его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме (). Ирод Антипа много слышал об Иисусе Христе и давно желал видеть его, надеясь стать свидетелем одного из его чудес. Ирод задал Иисусу много вопросов, но он не отвечал на них. После, как сообщает Лука,

В белую (светлую) одежду у римлян облекались кандидаты на какую-либо начальственную или почётную должность. Таким образом, Ирод, одев так Иисуса, хотел выразить, что воспринимает его только как забавного претендента на иудейский престол и не считает опасным преступником. Вероятно именно так и понял Ирода Пилат, поскольку ссылался перед первосвященниками на то, что и Ирод не нашёл в Иисусе ничего достойного смерти.

Поругание Иисуса Христа 

После того, как Пилат первый раз вывел Иисуса к народу, который потребовал Его казни, он, решив вызвать у народа сострадание ко Христу, повелел воинам бить Его. Иисуса отвели во двор и, сняв с Него одежду, били. Затем одели Его в шутовской наряд царя — багряницу (плащ царственного цвета), возложили на голову венок, сплетённый из терния («корону»), дав в правую руку трость, ветку («царский скипетр»). После этого воины стали насмехаться над ним — вставали на колени, кланялись и говорили: «Радуйся, Царь иудейский!», а после плевали на Него и били тростью по голове и лицу.

При исследовании Туринской плащаницы, отождествляемой с погребальной плащаницей Иисуса Христа, был сделан вывод, что Иисусу было нанесено 98 ударов (при этом у иудеев допускалось наносить не более 40 ударов): 59 ударов бича с тремя концами, 18 — с двумя концами и 21 — с одним концом.

Христос перед толпой 

Пилат дважды выводил Иисуса к народу, заявляя, что не находит в Нём никакой вины, достойной смерти (). Второй раз это было сделано после Его истязаний, имевших целью вызвать жалость народа, показав, что Иисус уже наказан Пилатом.

В словах Пилата «се, Человек!» видно его желание вызвать у иудеев сострадание к узнику, который после истязаний своим внешним видом не похож на царя и не представляет угрозы римскому императору. Сам вид Христа после поругания над ним стал исполнением одного из пророчеств 21 мессианского псалма: «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе» ().

Народ ни в первый, ни во второй раз не проявил снисхождения и требовал казни Иисуса в ответ на предложение Пилата отпустить Христа, следуя давнему обычаю: «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?». При этом, согласно Евангелию, народ ещё сильнее стал кричать да будет распят. Видя это, Пилат вынес смертный приговор — приговорил Иисуса к распятию, а сам «умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего». На что народ воскликнул: «кровь Его на нас и на детях наших» (). Умыв руки, Пилат совершил принятое среди иудеев ритуальное омовение рук в знак непричастности к совершаемому убийству (). Также Пилат написал и поставил на кресте надпись, написанную по-еврейски, по-гречески и по-римски, означающую вину Иисуса Христа: «Иисус Назорей, Царь Иудейский» () — предположительно латинский вариант.

Апокрифические сказания 

Суд Пилата описан в апокрифическом «Евангелии от Никодима». В нём кроме сведений, содержащихся в канонических Евангелиях, автор делает добавления, подчёркивающий мессианский статус Христа (например, эпизод с поклонением Христу хоругвей в руках знаменосцев). Суд Пилата начинается со спора о законности рождения Иисуса, который завершается диалогом Пилата с 12 мужами, бывшими при обручении Девы Марии, и засвидетельствовавшими законность рождения Иисуса:

(И) сказал им Пилат: «Почему хотят Его убить?» 
Сказали ему: «Гнев на него имеют, ибо лечит по субботам». 
Сказал Пилат: «За добрые дела хотят Его убить?» 
Сказали ему: «Да, господин». 
Пилат же, разгневавшись, вышел прочь из претория и сказал: «Солнце мне свидетель — объявлю всем, что ни единого греха не нашел я в этом человеке».

«Евангелие от Никодима» приводит ответ Иисуса на вопрос Пилата «что есть истина?» (вопрос согласно Евангелию от Иоанна остался без ответа): «Сказал Иисус: „Истина — от небес“. Сказал Ему Пилат: „А в земном истины нет?“ Сказал Иисус Пилату: „Внимай — истина на земле среди тех, которые, имея власть, истиной живут и праведный суд творят“».

Свидетелями в защиту Христа на суде выступают чудесно исцелённые им больные: расслабленный, слепорождённый, Вероника, жена кровоточивая; жители Иерусалима вспоминают чудесное воскрешение Лазаря. В ответ на это Пилат по случаю праздника предлагает народу отпустить на их выбор Христа или Варавву и в дальнейшем апокриф повторяет канонический евангельский текст, за исключением выведения Иисуса к народу после поругания.

В изобразительном искусстве 

В иконографии Иисуса Христа существует его изображение после истязаний, одетого в багряницу и увенчанного терновым венцом. В таком виде он изображается перед толпой к которой его приказал вывести Пилат. От слов Пилата, сказанных народу, данный иконографический тип и получил своё название — Ecce Homo («се, Человек»).

Встречаются изображения где Иисус просто стоит перед Пилатом во время допроса, а также — сцены бичевания. К более редким сюжетам относятся композиции с Иисусом на суде Ирода Антипы.

Различным деталям при изображениях сцены суда придаётся символический смысл. Так сумрак вокруг трона Пилата символизирует мрак язычества, а яркий свет претории, куда уводят Христа на поругание — свет христианской веры; собака у трона Пилата выступает символом нечестивости.

Персонажи 

Понтий Пилат
Часто изображается сидящим на троне с атрибутами царской власти (в короне, диадеме или лавровом венке), которых он, как римский наместник, в действительности не имел. В сцене умовения рук Пилат изображается сидящим в судейском кресле, один слуга льёт ему воду на руки, рядом может изображаться слуга, передающий ему просьбу Клавдии Прокулы, его жены, или протягивающий свиток с её посланием.
Иисус Христос
Иконография зависит от того, в какой сцене изображён Христос: связанные руки характерны для его первого появления перед Пилатом, после суда Ирода Антипы на нём появляются белые одежды, после поругания — багряница и терновый венец.
Ирод Антипа
Всегда изображается в соответствии с его царским статусом, увенчанным короной и сидящим на троне. Рядом помещают фигуру воина с белыми одеждами, приготовленными для Христа.

См. также 
 Понтий Пилат
 Страсти Христовы
 Quod scripsi, scripsi

Примечания

Ссылки 
 Майкапар А. Суд над Христом (Новозаветные сюжеты в живописи)
 Серафим Слободской. Закон Божий
 Аверкий (Таушев), архиепископ.  Руководство к изучению Священного Писания

Страсти Христовы